

Persone 
 Annika Belshaw – saltatrice con gli sci statunitense
 Erik Belshaw – saltatore con gli sci statunitense
 Ross James Belshaw Kemp – attore, giornalista e scrittore britannico

Altro 
 Belshaw – sito di interesse naturalistico nel Lincolnshire, in Inghilterra